Calciatore dell'anno (Futbollisti Shqiptar i Vitit) – premio calcistico dell'Albania, assegnato dalla Federazione calcistica dell'Albania
Calciatore dell'anno (Futbolista Argentino del Año) – premio calcistico dell'Argentina, organizzato dall'Associazione dei Giornalisti Sportivi argentini (Círculo de Periodistas Deportivos, CPD)
Calciatore dell'anno – premio calcistico dell'Armenia, assegnato dalla Federazione calcistica dell'Armenia
Calciatore dell'anno (APA-Fußballerwahl) – premio calcistico dell'Austria, assegnato dagli allenatori della Bundesliga austriaca
Calciatore dell'anno – premio calcistico del Belgio, assegnato dal quotidiano Het Laatste Nieuws
Calciatore dell'anno (футбаліст года Беларусі) – premio calcistico della Bielorussia, assegnato dal quotidiano Прессбол (Pressbol) 
Calciatore dell'anno (Футболист №1 на България) – premio calcistico della Bulgaria, assegnato congiuntamente da vari giornali
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Cecoslovacchia, assegnato dal giornale sportivo Stadion fino al 1992
Calciatore dell'anno – premio calcistico del Cile, assegnato dal Círculo de Periodistas de Chile
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Croazia, assegnato dalla Federazione calcistica croata
Calciatore dell'anno  (Årets Fodboldspiller i Danmark) – premio calcistico della Danimarca assegnato dalla Spillerforeningen, l'associazione dei calciatori danesi 
Calciatore dell'anno (Aasta parim jalgpallur) – premio calcistico dell'Estonia
Calciatore dell'anno – premio calcistico delle Fær Øer
Calciatore dell'anno (Vuoden jalkapalloilija) – premio calcistico della Finlandia, assegnato dalla Federazione finlandese
Calciatore dell'anno (Joueur français de l'année) – premio calcistico della Francia, assegnato dal quotidiano France Football
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Georgia
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Germania, assegnato dal quotidiano sportivo Kicker e dall'Associazione dei giornalisti sportivi tedeschi (Verband der Deutschen Sportjournalisten)
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Ghana, assegnato dalla Federazione calcistica del Ghana
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Grecia
Calciatore dell'anno (Ireland of North Football Writers' Association Player of the Year) – premio calcistico dell'Irlanda del Nord, assegnato dalla Federcalcio dell'Irlanda del Nord
Calciatore dell'anno – premio calcistico dell'Islanda, assegnato dalla Federazione calcistica islandese
Calciatore dell'anno – premio calcistico di Israele, assegnato dal quotidiano israeliano Maariv
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Jugoslavia
Calciatore dell'anno – premio calcistico del Kazakistan
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Lettonia, assegnato a partire dalla Federazione calcistica della Lettonia
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Lituania
Calciatore dell'anno – premio calcistico del Lussemburgo, assegnato dal giornale Luxemburger Wort
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Macedonia del Nord, assegnato dalla Federazione calcistica della Macedonia del Nord
Calciatore dell'anno – premio calcistico di Malta, assegnato dalla Federazione calcistica di Malta
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Moldavia, assegnato dalla Federazione calcistica della Moldavia
Calciatore dell'anno – premio calcistico del Montenegro, assegnato dalla Federazione calcistica del Montenegro
Calciatore dell'anno – premio calcistico dei Paesi Bassi, assegnato dai calciatori che militano in Eredivisie e Eerste Divisie
Calciatore dell'anno – premio calcistico del Paraguay, assegnato dal giornale ABC Color
Calciatore dell'anno (PFA Players' Player of the Year) – premio calcistico assegnato da giocatori della Premier League
Calciatore dell'anno (PFAI Players' Player of the Year) – premio calcistico assegnato dai membri della Professional Footballers' Association of Ireland
Calciatore dell'anno (Plebiscyt Piłki Nożnej) – premio calcistico della Polonia, assegnato dal quotidiano Piłka Nożna
Calciatore dell'anno (Futebolista do Ano em Portugal) – premio calcistico del Portogallo, assegnato da vari giornali 
Calciatore dell'anno (FWA Footballer of the Year) – premio calcistico del Regno Unito, assegnato dai membri della Football Writers' Association
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Repubblica Ceca, assegnato dalla Federcalcio ceca 
Calciatore dell'anno (Fotbalistul român al anului) – premio calcistico della Romania, assegnato dal quotidiano Gazeta Sporturilor
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Russia, assegnato dal quotidiano russo Sport-Express
Calciatore dell'anno (SPFA Players' Player of the Year) – premio calcistico della Scozia, assegnato dai giocatori della Scottish Premier League
Calciatore dell'anno (SFWA Footballer of the Year) – premio calcistico della Scozia, assegnato dai membri della Scottish Football Writers' Association 
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Serbia, assegnato dalla Federazione calcistica della Serbia
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Slovacchia
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Slovenia, assegnato dalla Federazione calcistica della Slovenia
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Svizzera, assegnato dal quotidiano Sport e poi dalla federazione calcistica della Svizzera
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Svizzera, assegnato dalla federazione calcistica della Svizzera 
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Ucraina, assegnato da diversi giornali sportivi
Calciatore dell'anno (Magyar Aranylabda) – premio calcistico della Ungheria, assegnato dalla Federazione calcistica dell'Ungheria
Calciatore dell'anno – premio calcistico della Unione Sovietica, assegnato dal giornale sportivo Futbol. Chokkej

Pagine correlate
Calciatrice dell'anno